Les Vignes du Seigneur est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Vignes du Seigneur, comédie en trois actes de Robert de Flers et Francis de Croisset créée en 1923 qui a inspiré les œuvres suivantes :
 Les Vignes du Seigneur, film français de René Hervil de 1932,
 Les Vignes du Seigneur, film  français de Jean Boyer de 1958,
 Les Vignes du Seigneur,  histoire de la série de bandes dessinées Le Baron de Noël Bissot de 1965.